Schürer:
 Emil Schürer
 Max Schürer
 (2429) Schürer